Gilman peut désigner :

Patronyme 

 Alfred G. Gilman (1941-2015), biochimiste américain ;
 Billy Gilman (1988-), chanteur américain ;
 Charlotte Perkins Gilman (1860-1935), femme de lettres américaine ;
 Dorothy Gilman (1923-2012), autrice américaine de romans policiers, de romans d'espionnage et de littérature d'enfance et de jeunesse ;
 Felix Gilman (1974-), écrivain britannique ;
 Fred Gilman (1902-1988), acteur américain ;
 Harold Gilman (1876-1919), peintre britannique ;
 Jared Gilman (1998-), acteur américain ;
 John Taylor Gilman (1753-1828), homme d'État américain ;
 Laura Anne Gilman (1967-), romancière américaine ;
 Sam Gilman (1915-1985), acteur américain ;
 Thomas Gilman (1994-), lutteur américain.

Toponyme 

 Gilman, une ville de l'Iowa.
 Gilman, une ville de l'Illinois.
 Gilman, une ville du Minnesota.
Patronyme anglais